Джонні Кастл (англ. Johnny Kastl) — американський актор. 
 Джейн Кастл, Джейн Енн Кренц (англ. Jayne Ann Krentz, у дівоцтві Кастл, *28 березня 1948(1948.03.28)) — американська письменниця.